Mizerski ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Mizerski (* 1955), polnischer Kontrabassist, Komponist und Schriftsteller.
 Ludwig Mizerski (1843–1923), Erzbistumssyndicus und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus